Antonín Perner – calciatore cecoslovacco
 Nina Perner – ex sciatrice alpina tedesca
 Wolfgang Perner – sciatore nordico austriaco